Euriloco – Generale spartano durante la guerra del Peloponneso. Combatté e fu sconfitto nella Battaglia di Olpe
 Euriloco – Uno dei discepoli del filosofo greco Pirrone, vissuto intorno al IV secolo a.C.
 Euriloco – Nella mitologia greca, uno dei compagni di Ulisse (Odisseo), citato nellOdissea di Omero
 Euriloco – nella mitologia greca, uno dei dodici figli di Egitto e di Caliadne